Ла Фортуна има више значења:

 Ла Фортуна (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фортуна, Ла Ерадура (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фортуна (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фортуна (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фортуна, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фортуна (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Фортуна (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Фортуна (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Фортуна (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Фортуна (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Фортуна (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фортуна (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фортуна (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фортуна (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фортуна, Лас Глоријас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фортуна (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фортуна (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фортуна, Фортуна де Ароча (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фортуна (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фортуна, Емпакадора (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Фортуна (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна, Ел Енканто (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна, Сан Бенито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фортуна (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фортуна, Рестауранте (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фортуна (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фортуна (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фортуна, Лос Пасеос (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фортуна (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фортуна (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фортуна (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фортуна (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фортуна, Парадор (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фортуна, Ла Јегвада (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Фортуна (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фортуна (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фортуна (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фортуна (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фортуна (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фортуна, Лоте III Тизонта (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фортуна (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фортуна (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фортуна (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фортуна (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фортуна (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фортуна (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фортуна (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фортуна (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фортуна (Сан Блас Атемпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фортуна (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фортуна (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фортуна (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Фортуна (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Фортуна, Ла Примавера (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Фортуна, Инвернадеро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Фортуна (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Фортуна (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Фортуна (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Фортуна (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Фортуна (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Фортуна (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Фортуна (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Фортуна (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Фортуна (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фортуна (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Фортуна, Ел Бахио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Фортуна (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику